

Збирни резултати

Најбољи стрелци

Резултати по сезонама 

Турски фудбалски клубови у европским такмичењима